Magneux kan syfta på:
 Magneux, Haute-Marne
 Magneux, Marne